Eckerich kann sich beziehen auf:

 den Berg Eckerich (Fritzlar) bei Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 die traditionelle Eichelmast von Hausschweinen in Eichen- und Buchenwäldern